Радка може да се отнася за:

 Радка – българско име
 Радка – кратер на Венера